Montblanc bezeichnet:

 eine Kleinstadt in der Comarca Conca de Barberà, Provinz Tarragona, Katalonien, Spanien, siehe Montblanc (Tarragona)
 eine Gemeinde in der Region Okzitanien, Südfrankreich, siehe Montblanc (Hérault)
 eine Gemeinde in der Region Okzitanien, Südfrankreich, mit okzitanischem Namen, siehe Monblanc
 einen Hersteller von edlen Schreibgeräten, Uhren, Lederartikeln sowie weiteren Lifestyle-Produkten, siehe Montblanc (Unternehmen)

Mont Blanc bezeichnet:
 einen Berg in den Alpen, siehe Mont Blanc
 das Massiv dieses Berges, siehe Mont-Blanc-Gruppe
 einen Mondberg, siehe Mont Blanc (Mondberg)
 eine Süßspeise, siehe Mont Blanc (Süßspeise)
 ein Munitionsfrachtschiff, das am 6. Dezember 1917 explodierte, siehe Halifax-Explosion
 einen Schaufelraddampfer, dessen Explosion durch einen Kesselzerknall am 9. Juli 1892 auf dem Genfersee 26 Todesopfer forderte.
 eine Eishockeymannschaft, siehe Mont-Blanc HC

Siehe auch:
 Monblanc
 Mont Blanc de Cheilon, Walliser Alpen
 Mont Blanc de Courmayeur, Nebengipfel des Mont Blanc
 Mont Blanc du Tacul, Mont-Blanc-Massiv
 Monteblanco
 Monte Bianco
 Monterblanc
 Rifugio Monte Bianco
Weißer Berg